Die Prva Liga FBiH 2017/18 war die insgesamt 23. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 18. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 5. August 2017 mit mehreren Parallelspielen um 17.30 Uhr und endete schließlich mit dem 30. Spieltag am 2. Juni 2018. Vom 12. November 2017 bis zum 10. März 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

FK Sloga Simin Han sicherte sich nach insgesamt 30 Spieltagen und 66 Punkten den direkten Aufstieg in die Premijer Liga als Vertreter der Prva Liga FBiH. Mit fünf Punkten Rückstand wurde der Hauptstadtverein FK Olimpik Sarajevo Vizemeister.

Nachdem alle 240 Spiele absolviert waren, stand fest, dass allen voran NK Travnik und dann NK Iskra Bugojno die nächste Saison in der Druga Liga FBiH spielen werden.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2018/19 auf, während die letzten zwei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18